Mužská čtyřhra MercedesCupu 2021 probíhala v první polovině června 2021. Do deblové soutěže stuttgartského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct párů. V roce 2020 byl turnaj zrušen pro pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl australsko-brazilský pár John Peers a Bruno Soares, jehož členové nestartovali společně. Peers do turnaje nezasáhl. Spoluhráčem Soarese se stal Brit Jamie Murray, s nímž skončil v úvodním kole na raketách Marcela Demolinera a Santiaga Gonzáleze.

Vítězi se stali brazilsko-mexičtí náhradníci Marcelo Demoliner a Santiago González, kteří ve finále zdolali uruguaysko-ekvádorskou dvojici Ariel Behar a Gonzalo Escobar, startující rovněž z pozice náhradníků. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a po triumfu na travnatém Antalya Open 2018 získali druhou společnou trofej. Demoliner na okruhu ATP Tour vybojoval čtvrtý deblový titul a pro Gonzáleze to bylo  čtrnácté takové turnajové vítězství. Po skončení jejich sezónní zápasová bilance činila 13–13.

Nasazení párů 

  Jamie Murray /  Bruno Soares (1. kolo)
  Jérémy Chardy /  Fabrice Martin (1. kolo)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (1. kolo)
  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Stuttgart Open
Tenis v Německu v roce 2021
ATP Tour 2021